

Готелі

Україна 
 Інтурист (Запоріжжя) — готель у Запоріжжі.
 Ялта-Інтурист — готель у Ялті, Автономна Республіка Крим.

Інші держави 
 Інтурист (Москва) — готель у Москві, Росія.
 Інтурист (Сочі) — готель у Сочі, Росія.
 Інтурист (Ростов-на-Дону) — колишня назва готелю Дон-плаза у Ростові-на-Дону, Росія.

Туристичні агенції 
 Інтурист (туристична агенція) — російська туристична агенція.

Футбольні клуби 
 Інтурист (Ялта) — футбольний клуб з Ялти, АР Крим.